Leopardo steht für:
 San Leopardo, Kirche in Osimo, Italien
 Islote Leopardo, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis